El Gran Premi de Malàisia de motociclisme de 2009 és la setzena cursa de la temporada 2009 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sepang (Sepang, Malàisia) el cap de setmana de l'23 al 25 d'octubre de 2009.

Resultats

MotoGP

250cc 

* Barberá aconseguit la segona posició al tener una millior volta rápida en cursa que Simoncelli.

125cc

Enllaços externs 
 

Malàisia
Competicions esportives a Malàisia